Las Calderas peut désigner :

Las Calderas : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Colina dans l'État de Falcón ;
 Las Calderas : capitale de la paroisse civile de Las Calderas, dans la municipalité de Colina dans l'État de Falcón.

Homonymie de toponyme